Lea kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Mills Lea
 Isaac Lea

Robotskapade auktorsförkortningar